Bishop's Castle – parrocchia civile della contea dello Shropshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Bishop's Castle – castello di Glasgow, in Scozia
 Bishop Castle – castello e attrazione turistica del sud del Colorado